Санація (медицина) — лікувально-профілактичні заходи з оздоровлення організму.
 Санація житлових будівель — програма міського будівництва, спрямована на поліпшення умов життя у невпорядкованих будинках і районах, а також реконструкцію та модернізацію застарілих житлових будівель.
 Санація економічна — система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутства і фінансового оздоровлення підприємств і банків за допомогою держави і крупних банків.
 Санація колодязів — комплекс заходів з ремонту, очищення та дезінфекції колодязів, які проводяться з профілактичною метою, чи у разі забруднення води.
 «Санація» — назва політичного режиму, що утримував владу в Польщі у 1926—1939.

Примітки